Kommunistische Partei steht für:

 Kommunistische Partei, eine politische Partei, die den Kommunismus als Gesellschaftsordnung anstrebt
 Kommunistische Partei (Schweiz), kommunistische Partei in der Schweiz
 Kommunistische Partei (Serbien), kommunistische Partei in Serbien
 Kommunistische Partei (Türkei), kommunistische Partei in der Türkei
 Kommunistiska Partiet, kommunistische Partei in Schweden

Siehe auch:
 Liste sozialistischer und kommunistischer Parteien
 Parti Communiste